De 3e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1972 op 26 en 27 februari gehouden op de ijsbaan Isstadion in Eskilstuna.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1972
Schaatsen in Zweden
 1972
Schaatsen
Sport in Södermanlands län